

Onomastica
 Bertolo – variante del nome proprio di persona Berto

Persone
 César Bertolo – calciatore argentino
 Domingo Bertolo – calciatore argentino
 Giovanni Maria Bertolo – giurista italiano
 Giovanni Mulè Bertòlo – storico, giornalista e politico italiano
 Nicolás Bertolo – calciatore argentino